Pippin est la traduction anglaise de pépin et peut se référer à :
 Horace Pippin (1888-1946), peintre américain ;
 Pippin : un spectacle de Bob Fosse en 1972 ;
 Pippin : un personnage du manga et de l'anime Berserk ;
 des prénoms portés par plusieurs personnages de fantasy ou d'heroic fantasy comme Pippin, surnom de Peregrin Touque dans Le Seigneur des anneaux ;
 différentes variétés de pommes issues de semis d'un pépin telles que Cox's Orange Pippin ou Ribston Pippin par exemple ;
 Pipp!n ou Pippin :  une console de jeux sortie par Apple en 1996.